Mollesaurus is een geslacht van uitgestorven grote ophthalmosauride ichthyosauriërs bekend uit het noordwesten van Patagonië (Argentinië).

Etymologie 
Mollesaurus werd in 1999 door Marta S. Fernández benoemd, de typesoort is Mollesaurus periallus. De geslachtsnaam is afgeleid van de naam van de Los Molles-formatie, waar het holotype werd verzameld, en van sauros, Grieks voor 'hagedis'. De specifieke naam is afgeleid van periallos, Grieks voor 'vóór alle anderen', verwijzend naar het feit dat het de oudste ophthalmosauride is en een van de oudste thunnosauriërs.

Geschiedenis van de studie 
Mollesaurus is bekend van het holotype MOZ 2282 V, een in verband liggend gedeeltelijk skelet dat een gedeeltelijke schedel en het grootste deel van de wervelkolom bewaarde. Het werd midden jaren negentig verzameld in de Chacaico Sur-vindplaats van de Emileia giebeli ammonoïde zone van de Los Molles-formatie, Cuyo Group, daterend uit het Vroeg-Bajocien van het Midden-Jura, ongeveer 171,6-170 miljoen jaar oud. Mollesaurus, samen met Chacaicosaurus cayi die op dezelfde plaats werd gevonden, zijn de enige diagnostische ichthyosauriër-exemplaren uit het Aalenien-Bathonien. Het werd gevonden in de buurt van de stad Zapala in het Neuquén-bekken.

Beschrijving
Mollesaurus is een relatief grote soort.

Een unieke combinatie van kenmerken werd vastgesteld. De snuit is hoog vóór de oogkas. De oogkas is groot. De schedel is achter de oogkassen niet vernauwd. Het basioccipitale heeft een gereduceerde zone rond de achterhoofdsknobbel waarin zich twee symmetrische langwerpige lichte uithollingen bevinden. De neusgaten zijn langwerpig. Het bovenkaaksbeen is in zijaanzicht sterk gereduceerd. De tanden zijn gereduceerd.

In 2012 concludeerde een studie dat de ribben uitzonderlijk dikke botwanden hebben. Dat zou een aanpassing zijn om te duiken en een aanwijzing dat Mollesaurus anders dan verwanten geen snelle oppervlaktejager was.

Fylogenie
Maisch en Matzke (2000) beschouwden Mollesaurus als een soort van Ophthalmosaurus. Uit alle recente cladistische analyses bleek echter dat Mollesaurus een geldig geslacht is van de Ophthalmosauridae. 

Patrick S. Druckenmiller en Erin E. Maxwell (2010) vonden het in hun analyse als het meest basale lid van de ophthalmosauride lijn die Brachypterygius, Caypullisaurus en Platypterygius omvatte (maar niet Ophthalmosaurus). Valentin Fischer, Michael W. Maisch, Darren Naish, Ralf Kosma, Jeff Liston, Ulrich Joger, Fritz J. Krüger, Judith Pardo Pérez, Jessica Tainsh en Robert M. Appleby (2012) vonden het als het meest basale lid van de Ophthalmosaurinae.

Het volgende cladogram toont een mogelijke fylogenetische positie van Mollesaurus in de Ophthalmosauridae volgens de analyse uitgevoerd door Zverkov en Jacobs (2020):

Ichthyosauria